Bathinda (district), een district van de Indiase staat Punjab
 Bathinda (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Bathinda